Bourguignon d'Herbigny ou en Louisiane Derbigny est le nom de :
 Famille Bourguignon d'Herbigny

 Pierre Bourguignon d'Herbigny ou en Louisiane Derbigny (1769–1829), homme politique français puis louisianais
 François-Xavier Bourguignon d'Herbigny (1772-1846), écrivain et homme politique français
 Monseigneur d'Herbigny (1880-1957), jésuite français évêque catholique clandestin en Russie Soviétique (1927)

Homonymie de patronyme